Уоринг — фамилия. Известные носители:
 Уоринг, Стефани (род. 1978) — английская актриса.
 Уоринг, Том (1906—1980) — английский футболист.
  — американский поп-музыкант, популярный в 1930-е — 1950-е годы.
 Уоринг, Эдуард (ок. 1734—1798) — английский математик.